Lucky Strike (deutsch: Glückstreffer) steht für:
 Lucky Strike, amerikanische Zigarettenmarke
 Lucky Strike (Hydrothermales Feld), hydrothermales Feld auf dem Mittelatlantischen Rücken südlich der Azoren
 Lucky Strike (FFH-Gebiet), europäisches Schutzgebiet im Atlantik südlich der Azoren
 Lucky Strike (Belize), Ort im Belize District in Belize

Siehe auch:
 Lucky Streik